Akatsuki bezeichnet:

 Akatsuki (Raumsonde), eine japanische Venussonde
 Akatsuki (Schiff, 1901), ein Zerstörer der Kaiserlich Japanischen Marine (1901–1905)
 Akatsuki (Schiff, 1932), ein Zerstörer der Kaiserlich Japanischen Marine (1932–1942)
 Akatsuki-Klasse, eine japanische Zerstörerklasse

als Name:
 Kambayashi Akatsuki, ein japanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Yona – Prinzessin der Morgendämmerung, eine Mangaserie, jap. Akatsuki no Yona
 Akatsuki Maru